Фушунь — городской округ провинции Ляонин (КНР)
 Фушунь (уезд, Ляонин) — уезд городского округа Фушунь провинции Ляонин (КНР)
 Фушунь (уезд, Сычуань) — уезд городского округа Цзыгун провинции Сычуань (КНР)
 Фушунь (эсминец) — эсминец ВМФ Народно-освободительной армии Китая типа «Аньшань».